Angelica nuristanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Siro Kitamura. Angelica nuristanica ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
nuristanica